SG ali Sg se lahko nanaša na:

 SG, okrajšavo za Singapur po standardu ISO 3166.
 SG, registracijsko oznako vozil, registriranih v Slovenj Gradcu.
 Sg, simbol za kemijski element seaborgij.
 Zvezdna vrata (angleško Star Gate), izmišljeno vesolje, istoimenski film in nekaj istoimenskih serij.
 Električno kitaro Gibson SG.

Zunanje povezave